

Toponimi
 Altbellin (lett.: «Bellin vecchia») – frazione della città tedesca di Jerichow
 Hohenbellin (lett.: «Bellin alta») – frazione della città tedesca di Jerichow

Persone 
 Bellin – cognome italiano
 Faustina Bellin – religiosa italiana
 Jacques-Nicolas Bellin – cartografo e geografo francese
 Robert Bellin – scacchista britannico
 Sébastien Bellin – cestista e dirigente sportivo brasiliano naturalizzato belga